Team, een groep mensen met een gemeenschappelijk doel
Ploeg (werktuig), een werktuig voor landbewerking of het werken daarmee (het ploegen)
Ploeg (ski), een techniek bij het skiën
Ploegendienst, een groep mensen die gezamenlijk werken volgens een vast rooster
Sneeuwploeg, een werktuig om een weg vrij te maken van sneeuw en ijs
Mijnenploeg, een werktuig om mijnen te ruimen
Railploeg, een werktuig om bielzen te vernielen in geval een leger zich terugtrekt

Zie ook 
De Ploeg (doorverwijspagina)